Ermippo di Smirne – storico
Ermippo – commediografo ateniese
Ermippo di Beirut – grammatico del periodo di Traiano ed Adriano